NSK peut désigner :
 Bibliothèque nationale et universitaire, en croate Nacionalna i sveucilišna knjižnica, située à Zagreb.
 Neue Slowenische Kunst, collectif d'artistes slovènes.
 NSK, entreprise japonaise.
 Association japonaise de sumo (日本相撲協会 dite Nihon Sumo Kyokai)
 N&SK, groupe de ska punk originaire de Saint-Étienne.
 Contrats d'assurance vie en actions DSK ou NSK, contrats d'assurance-vie avec exonération fiscale